Truckenbrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Truckenbrodt (1917–2009), deutscher Strömungsmechaniker
 Hans Truckenbrodt (* 1932), deutscher Kinderarzt und Kinderrheumatologe
 Hubert Truckenbrodt, deutscher Professor und Herausgeber, Sohn von Hans Truckenbrodt
 Richard Truckenbrodt (1887–1961), deutscher Ethnologe und Lehrer
 Walter Truckenbrodt (1914–1999), deutscher Jurist der NS-Zeit und Diplomat
 Wilhelm Truckenbrodt (1890–1960), deutscher Luftfahrtunternehmer, Pilot und Luftbildfotograf

Siehe auch:
 Truckenbrod
 Trockenbrodt